FK Banga, celým názvem Futbolo klubas Banga, je litevský fotbalový klub z města Gargždai. Klubové barvy jsou oranžová a tmavě modrá. Založen byl v roce 1966.

Úspěchy 
A lyga
4. místo (1x): 2020 
 Litevský fotbalový pohár
 Finalista: 2011, 2014, 2019

Sezóny

Soupiska 
Aktuální k 12. 2. 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Bývalí trenéři
  Fabio Lopez, 2008 
  Valdas Ivanauskas, 2008–2009 
  Vytautas Jančiauskas, 2009-2010 
  Arminas Narbekovas, 2009–2013 
  Mindaugas Čepas, 2013 
  Maksim Tiščenko, 2014 
  Vaidas Žutautas, 2015–2016 
  Tomas Tamošauskas, 2017–2021
  David Afonso, 2021–

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu  
 FK Banga Soccerway
 FK Banga alyga.lt
 FK Banga: Transfermarkt
 Globalsportsarchive

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966